El colom imperial ceranegre (Ducula myristicivora) és una espècie d'ocell de la família dels colúmbids (Columbidae) que habita els boscos d'algunes illes properes a l'oest de Nova Guinea.

Ceranegre